Leksaksmuseum är ett museum i Vadstena, Vadstena kommun. Tillsammans med sitt kafé och konferens- och övernattningsmöjligheter kallas anläggningen för Slottsgården. 

Museet visar leksaker från 1800-talet och framåt, mopeder samt klockor från 1600-talet och framåt. Museet ligger bredvid Vadstena slott. Den 14 april 2007 öppnade även ett kameramuseum i byggnaden. 

Slottsgården har i drygt tjugo års tid arrangerat Nostalgiaftnar en gång i veckan under sommarhalvåret, som lockar många besökare.

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats

Byggnader i Vadstena
Museer i Vadstena kommun
Leksaksmuseer
Arbetslivsmuseer i Sverige